Берзин, Ян Андреевич:
 Берзин, Ян Андреевич (1890—1938) — советский государственный и профсоюзный деятель, первый директор НЛМК.
 Берзин, Ян Андреевич (1901—1956) — военный инженер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.